Dornenkronenkirche (auch Dornenkirche) steht für folgende Kirchen:

 Santa Maria della Spina in Pisa, Region Toskana, Italien